Ponte della metropolitana – Kiev
 Ponte della Metropolitana di Lužniki – Mosca
 Ponte della Metropolitana – Roma